Mußgnug oder Mussgnug ist der Familienname folgender Personen:

Günter Mußgnug (1919–1997), deutscher Chirurg
Ludwig Mußgnug (1860–1935), deutscher Gymnasiallehrer und Archivar 
Martin Mußgnug (1936–1997), deutscher Politiker (NPD)
Reinhard Mußgnug (* 1935), deutscher Rechtswissenschaftler